Reagrupament de Forces Democràtiques, partit polític de Mauritània
 Ralliement des Forces Démocratiques, partit polític històric de Mauritània
 Rural Free Delivery, servei de correu per a zones rurals de l'USPS dels Estats Units
 RFD Magazine (de l'acrònim en anglès Radical Faerie Digest), revista de temàtica queer dels Estats Units
 Rank Film Distributors, empresa de distribució cinematogràfica del Regne Unit
 Rear flank downdraft, zona d'aire sec implicada en la formació de tornados